Path (angl. „cesta“) může znamenat:

 path (informatika) – cesta k adresáři v člověkem čitelném tvaru
 PATH (proměnná) – v informatice seznam adresářů se spustitelnými soubory
 Path (sociální síť) – sociální síť pro mobilní telefony fungující v letech 2010–2018
 Port Authority Trans-Hudson – americká podzemní dráha mezi městy New York a Jersey

jiný význam
 Path Vol. 2 – singl od finské kapely Apocalyptica
 Path of Exile – online akční RPG videohra
 Paths of Glory viz Stezky slávy
 Perfect Paths – logická videohrou od pražského týmu Hyperbolic Magnetism.
 The Path of Totality – album americké nu metalové skupiny Korn
 This Path Tonight – album anglického hudebníka Grahama Nashe
 XML Path Language viz XPath